Pellissier ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Sophie Pellissier (* 1987), französische Snowboarderin
 Daniele Pellissier (1904–1972), italienischer Skisportler und Bergführer
 Gloriana Pellissier (* 1976), italienische Skibergsteigerin
 Jean Pellissier (* 1972), italienischer Skibergsteiger
 Jean Michard-Pellissier (1909–1976), französischer Jurist und Politiker
 Marion Pellissier (* 1988), französische Skirennläuferin
 Sergio Pellissier (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Stephanie Pellissier (1893–1982), deutsche Kirchenmusikerin, Musiklehrerin, Judenretterin